Капри:
 Капри () — остров в Тирренском море.
 Капри — главный город на острове Капри.
 Капри — брюки длиной до середины голени.
 Капри, Юлий Антонович (1831—?) — российский пианист и композитор французского происхождения.